Сколе:
 Ско́ле () — город во Львовской области Украины.
 Сколе () — деревня в Швеции, входит в коммуну Вансбру, лен Даларна.
 Сколе () — деревня в Норвегии, входит в коммуну Лиерне, губерния Нур-Трёнделаг.